Jacques Dubois (1478–1555) – francuski lekarz i anatom
 Jacques Dubois (1694–1763) – francuski ebenista